Yinshi xuzhi (chin. 饮食须知) ist der Titel folgender Bücher:

 Yinshi xuzhi (Jia Ming) von Jia Ming aus der Yuan-Dynastie 
 Yinshi xuzhi (Zhu Tailai) von Zhu Tailai aus der Qing-Dynastie 
 Yinshi xuzhi (Zhu Benzhong) von Zhu Benzhong aus der Qing-Dynastie